Michael O'Connor est un patronyme pouvant faire référence à :
 Michael O'Connor (1810-1872), prêtre jésuite irlandais, évêque de Pittsburgh (Etats-Unis).
 Michael O'Connor (né en 1960), joueur de rugby à XV et rugby à XIII australien.
 Michael O'Connor (né en 1965), costumier de cinéma britannique.
 Michael O'Connor (né en 1987), joueur de football nord irlandais.
 Michael O'Connor, joueur de baseball américain.
 Michael O'Connor, coureur australien de Superbike.
 Michael O'Connor, producteur américain de cinéma et télévision.